Puigpelat kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Puigpelat (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Tarragona, 
 Puigpelat (kommun), Katalonien, Província de Tarragona, 

Robotskapade Spanienförgreningar